Betty Stöve e Frew McMillan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Pam Whytcross e Chris Johnstone.

Anne Smith e Kevin Curren hanno battuto in finale 2–6, 6–3, 7–5  Wendy Turnbull e John Lloyd.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Betty Stöve /  Frew McMillan (terzo turno)
 Tracy Austin /  John Austin (primo turno)
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (finale)
 Anne Smith /  Kevin Curren (campioni)

 JoAnne Russell /  Steve Denton (quarti di finale) 
 Bettina Bunge /  Dick Stockton (quarti di finale) 
 Virginia Wade /  Vijay Amritraj (secondo turno) 
 Billie Jean King /  Owen Davidson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1982